Platoon — компьютерная игра, выпущенная компанией Ocean Software для компьютеров Commodore 64 в 1987 году и впоследствии портированная на платформы Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, DOS, ZX Spectrum. В декабре 1988 года Platoon также вышла для консолей NES под издательством SunSoft. Игра была сделана по мотивам вышедшего двумя годами ранее фильма «Взвод», хотя в игре мало прослеживается связь с его сюжетом. Перед началом непосредственной игры игрок может увидеть небольшую заставку. Для того, чтобы посмотреть заставку игры необходимо не производить никаких нажатий и подождать некоторое время

Особенности игры 
В игре нет традиционного деления на уровни, а есть четыре сюжетные части, выполненные в разных игровых жанрах. Внизу экрана имеются два индикатора, один из которых отображает состояние боезапаса, который можно пополнять, а другой показывает так называемую Morale — деления на данном индикаторе уменьшаются в случае убийства мирных жителей, встречающихся в деревне в первой части, и в случае если все деления исчезнут — наступит конец игры.

Описание сюжета и событий игры 
Первая часть игры представляет собой джунгли, вид сбоку. Вторая часть характеризуется уже видом от первого лица, игроку приходится двигаться по лабиринту (он состоит из тоннелей и комнат) и, в случае появления, противника — поражать его путём направления на него прицела и нажатия соответствующей кнопки на игровом джойстике. Цель второй части состоит в том, чтобы найти сигнальные ракеты и компас. Третья проходит в ночных джунглях и представляет собой тир. В четвёртой части игрок должен добраться до выхода за отведённый промежуток времени, при этом обстановка в этой части изменяется на изометрическую, а вместо функции прыжка у игрока появляется функция бросания гранат. В конце же его ожидает нечто вроде босса — бункер с пулемётчиком.

Примечания 

Компьютерные игры 1987 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Apple II
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для NES
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры о Вьетнамской войне
Компьютерные игры, разработанные Ocean Software